Try kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Try (Dronninglund Sogn) – en bebyggelse i Dronninglund Sogn, Brønderslev Kommune
 Try (Torslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Torslev Sogn, Frederikshavn Kommune